Ге́тчер () — англомовне прізвище, поширене у США. Відомі носії:

 Вільям Гетчер (; 1935—2005) — американський математик, філософ, педагог.
 Деріен Гетчер (; 1972) — колишній американський хокеїст, захисник, брат Кевіна Гетчера.
 Джон Белл Гетчер (; 1861—1904) — американський палеонтолог.
 Кевін Гетчер (; 1966) — колишній американський хокеїст, захисник, брат Деріена Гетчера.
 Тері Гетчер (; 1964) — американська акторка, письменниця.